Mayabeque (provincie) - provincie in Cuba
 Mayabeque (rivier) - rivier in Cuba
 FC Mayabeque - Cubaanse voetbalclub